Каннава́ро () — итальянская фамилия.

 Каннаваро, Паоло (род. 1981) — итальянский футболист, младший брат Фабио.
 Каннаваро, Фабио (род. 1973) — итальянский футболист и тренер, чемпион мира 2006 года, старший брат Паоло.